Malmö FF deltog säsongen 2006 i Fotbollsallsvenskan och Svenska cupen.

Säsongen
Efter att 2004 års guldtränare Tom Prahl lämnat klubben efter en misslyckad höst säsongen 2005, tog Sören Åkeby över som MFF:s tränare. Åkebys första säsong var ett grovt misslyckande, där försvarsspelet var totalt frånvarande. Afonso Alves såldes till Heerenveen för 40 miljoner kronor vid sommaruppehållet och ersattes av Júnior och Jonatan Johansson. Trots duons succé med målskyttet så gjorde de defensiva problemen att Malmö slutade på en sjundeplats, vilket var den sämsta placeringen på fem år.

Spelartrupp

Målvakter
  Mattias Asper
  Jonas Sandqvist
  Håkan Svensson

Backar
  Gabriel
  Glenn Holgersson
  Jon Inge Høiland
  Christian Järdler
  Jon Jönsson
  Raoul Kouakou
  Anes Mravac
  Olof Persson
  Behrang Safari
  Ulrich Vinzents

Mittfältare
  Anders Andersson
  Daniel Andersson
  Emil Hallfreðsson
  Labinot Harbuzi
  Jari Litmanen
  Hasse Mattisson
  Guillermo Molins
  Joakim Nilsson
  Yksel Osmanovski

Anfallare
  Afonso Alves
  Jesper Bech
  Jonatan Johansson
  Júnior
  Rawez Lawan
  Edward Ofere
  Marcus Pode
  Niklas Skoog

Allsvenskan

Matcher

Tabell

Serien hade 14 lag och därmed 26 omgångar. Lag 12 fick spela nedflyttningskval medan lag 13 och 14 flyttades ner till Superettan. Seger gav 3 poäng, oavgjort gav 1 poäng och förlust gav 0 poäng.

Tabellen nedan är hämtad från Svenska Fotbollförbundets hemsida.

1 Hammarby bestraffades med tre poängs avdrag efter en match mot Djurgården på Söderstadion, se avsnittet nedan.

Resultatsummering

Bästa målskyttar
  Jonatan Johansson  11
  Júnior  8
  Marcus Pode  6

Övriga Matcher

Svenska Cupen

Träningsmatcher

Externa länkar
   FootballSquads - Malmö FF 2006
   Spelprogram Allsvenskan 2006

2006
Fotbollssäsongen 2006 efter lag
Fotboll i Sverige 2006